Tang kan som auktorsförkortning betyda:

 Zhilu Tang
 Bo-Ping Tang
 Bo-wei Tang
 Chen Zi Tang
 Gui-ming Tang
 Guo Tang
 Liang Tang
 Tsin Tang
 Yinquiu Tang

Robotskapade auktorsförkortningar